Paul Errera ist der Name folgender Personen:

* Paul Errera (Rechtswissenschaftler) (1860–1922), belgischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Paul Errera (Mediziner) (* 1928), belgisch-amerikanischer Psychiater, Psychologe und Hochschullehrer